RN10 oder RN 10 steht für:
 Route nationale 10, Nationalstraße in Frankreich
 RN10 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN10 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 10 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN10 (Mali), Fernstraße in Mali
 N10 (Niger), Fernstraße in Niger
 RN 10 (Zentralafrikanische Republik), Nationalstraße in der Zentralafrikanischen Republik